Osojnica est un toponyme qui peut désigner :
Osojnica, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Osojnica, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.